

Kultura i rozrywki 
 Lion – imię męskie
 Lion – brytyjsko-amerykański zespół rockowy

Technika wojskowa 
 Lion – brytyjski projekt pancerników
 Lion – francuski wielki niszczyciel z okresu II wojny światowej
 Lion – seria trzech brytyjskich krążowników liniowych
 HMS Lion – nazwa kilku okrętów

Przedsiębiorstwa 
 Lion – właśc. Lion Air, indonezyjskie tanie linie lotnicze

Zobacz też 

 Lyon